De 2. Bundesliga 1987/88 was het veertiende seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De kampioen en vicekampioen promoveerden meteen, de nummer drie kon via een eindronde met de nummer zestien uit de Bundesliga nog promoveren.

Eindstand 

1 Rot-Weiß Oberhausen kreeg geen licentie en degradeerde.

Play-offs

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Duits competitievoetbal 1987/88
Seizoen 1987/88